Sakété (gemeente), gemeente in Benin
 Sakété (plaats), plaats in Benin, hoofdplaats van gelijknamige gemeente